Ernst Naumann ist der Name folgender Personen:

* Ernst Naumann (Musiker) (1832–1910), deutscher Musiker
 Ernst Naumann (Geologe) (1873–1968), deutscher Geologe 
 Ernst Naumann (Verleger) (1921–2004), deutscher Verleger